Provincia di Nizza – provincia del Regno di Sardegna esistita dal 1847 al 1859, subordinata alla Divisione di Nizza
 Provincia di Nizza – provincia del Regno di Sardegna esistita dal 1859 al 1860 come unità amministrativa di primo livello